Die Reisen des Mr. Leary bezeichnet:

 Die Reisen des Mr. Leary (Roman), Roman von Anne Tyler (1985)
 Die Reisen des Mr. Leary (Film), Romanverfilmung von Lawrence Kasdan (1988)